Ante Topic Mimara - Joegoslavisch kunstschilder
 Mimara (spoorwegen) - internationalke trein vernoemd naar bovenstaand persoon